Das German Open 1993 war ein Sandplatzturnier für Damen in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 10. bis 16. Mai statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 7:6, 2:6 und 6:4. Im Doppel-Endspiel gewann die Paarung Gigi Fernández/Natallja Swerawa mit 6:1 und 6:3 gegen Debbie Graham und Brenda Schultz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Berlin